Unitec ist die Kurzbezeichnung für:

 das Unitec Institute of Technology in Auckland, Neuseeland
 die Universidad Tecnológica de México in Mexiko-Stadt, Mexiko
 die Universidad Tecnológica Centroamericana in Tegucigalpa und San Pedro Sula, Honduras
 UNITEC-1, (UNISEC Technology Experiment Carrier-1) – eine interplanetare japanische Raumsonde